GFR steht für:
 Gefahrenraum-Freimeldeanlage, Bahnübergang-Überwachungsanlage
 Gesellschaft zur Förderung des Radsports, deutscher Veranstalter von Radsportveranstaltungen
 Glomeruläre Filtrationsrate, errechneter Nierenfunktionswert
 Grand Funk Railroad, US-amerikanische Rockband
 Grup Feroviar Român, in Privateigentum stehende rumänische Eisenbahngesellschaft

GfR steht für:
 Gesellschaft für Rechtsvergleichung, Fachorganisation der Vergleichenden Rechtswissenschaft
 Gesellschaft für Regionalforschung, Forum für den regionalwissenschaftlichen Diskurs

Gfr steht für:
 Gefreiter, militärischer Dienstgrad

Gfr. steht für:
 Goldfranken, internationale Fiktiv-Währung zur Abrechnung von Post- und Fernmeldeleistungen

Abkürzung